Coupel ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Coupel (1883–1966), französischer Bischof
 Pierre Coupel (1899–1983), französischer Bauforscher